Централни регион један од четири региона Уганде. Према попису из 2002. године, становништво овог региона било је 6.575.425 становника. Има површину од 61.403,2 километрара квадратних и густину од 110 становника по километру квадратном. Седиште региона је уједно и главни град Уганде - Кампала.

Дистрикти 
Према подацима из 2010. године, Централни регион је био подељен на 24 дистрикта:

Региони Уганде